Institut für Biochemie ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Institute:

 Institut für Biochemie (DAW)
 Institut für Biochemie der Pflanzen
 Institut für Biochemie der Vitalstoffe und Ernährung
 Max-Planck-Institut für Biochemie